

Personen
 Gudrun Zapf-von Hesse (1918), Duits letterontwerper en boekbinder.
 Hermann Zapf (1918), Duits letterontwerper en docent, echtgenoot van Gudrun Zapf-von Hesse.
 Uta Zapf (1941), Duitse politica voor de SPD.

Plaats
 Zapf (Italië), een gehucht bij Obereggen in de gemeente Deutschnofen in de Italiaanse provincie Bozen-Zuid-Tirol.

Zaken
 ZaPF, Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften, een halfjaarlijks congres van natuurkundevakgroepen in Duitsland.
 Zapf GmbH, een fabrikant van betonproducten uit Bayreuth, opgericht in 1904.